Bergland steht für:

 eine kleinere Gebirgs- oder Mittelgebirgslandschaft 
 ein Gebirgsland
 Bergland (Weinbauregion), österreichische Weinbauregion
 Bergland (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Melk
 deutscher Name des Ortes Bystra in der polnischen Stadt Goleniów
 Bergland (Schiff, 1954), Personenfähre in Rathen, Sachsen
 Sektion Bergland, DAV-Sektion in München

Familienname:
 Robert Bergland (1928–2018), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Bergsland
 Bergisches Land
 Land der Berge